Barcelona de Serveis Municipals
 Broadband Satellite Multimedia